Мекленбург (округ, Північна Кароліна)
 Мекленбург (округ, Вірджинія)